Mauriac je lahko:

 Mauriac, kraj in občina v francoskem departmaju Cantal,
 Mauriac, kraj in občina v francoskem departmaju Gironde,
 François Mauriac (1885-1970), francoski pisatelj, Nobelov nagrajenec za književnost 1952,
 Claude Mauriac (1914-1996), francoski pisatelj in novinar.